(Samudradeva), dieu (hindou) des océans, mers et confluences
 Samudra, ville d’Indonésie, capitale du Sultanat de Pasai, situé dans l’actuel Aceh ;
Samudra Raf., 1838, un genre de plantes, synonyme d’Argyreia.